Людмила Алексеевна Новикова (1901—1977) — советский учёный-онколог-гинеколог, доктор медицинских наук (1955), профессор (1956), член-корреспондент АМН СССР (1961). Главный акушер-гинеколог МЗ СССР (1960—1970).

Биография 
Родилась 3 июня 1901 года в Москве.

В 1924 году окончила медицинский факультет Второго Московского государственного университета. 

С 1936 по 1960 годы работала в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени П. А. Герцена, где прошла путь от научного сотрудника до получения в 1956 году звания профессора. Одновременно с 1945 по 1952 годы читала курс гинекологии и онкологии на кафедре онкологии в Центральном институте усовершенствования врачей.

В 1955 году защитила докторскую диссертацию на тему о комбинированном лечении рака шейки матки. С 1961 по 1977 годы возглавляла гинекологическое отделение в Онкологическом научном центре АМН СССР и одновременно с 1960 по 1970 годы была — главным акушером-гинекологом Министерства здравоохранения СССР.

Л. А. Новиковой были предложены методы лечения рака яичников (операция в сочетании с химиотерапией хризомаллином и циклофос-фаном) и рака тела матки (с применением гормональной терапии прогестинами). В монографии «Хорион-эпителиома матки» и последующих работах по этой проблеме Л. А. Новикова обосновала возможность не только излечения больных, но и восстановления репродуктивной функции. 

Л. А. Новикова помимо основной деятельности являлась членом бюро Отделения медицины АМН СССР, членом правлений Всесоюзного, Всероссийского и Московского научных обществ акушеров и гинекологов, почётным членом обществ онкологов Казахской ССР и Латвийской ССР, являлась редактором редакционного отдела «Онкология» БМЭ.

Умерла в 1977 году в Москве.

Награды 

 Орден Трудового Красного Знамени

Примечания

Литература 
 Большая медицинская энциклопедия / гл. ред. Б. В. Петровский. — 3-е изд. — : Советская энциклопедия. — Т. 6: Гипотиреоз — Дегенерация. — 1977 г. — 632 с.
 Журнал «Акушерство и гинекология» // К 70-летию со дня рождения профессора Л. А. Новиковой / МЗ СССР, 1971 г. № 9 — 76 с.

Выпускники 2-го МГУ
Преподаватели Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования
Преподаватели РМАПО